Mabuse (Jan Gossaert, 1478-1532) – pittore fiammingo
 Dottor Mabuse – personaggio ideato da Norbert Jacques (1880-1954), scrittore lussemburghese di lingua tedesca